Gyuto bezeichnet:

 Gyūtō
 Oberes Tantra-Kolleg